Проспе́кт 25 Октября́ (читается Проспе́кт Два́дцать Пя́того Октября́ ) — название проспектов в различных населённых пунктах России. В названии отражена дата (по старому стилю) Октябрьской революции 1917 года.

Россия 
 Проспект 25 Октября — проспект в Гатчине.
 Проспект 25 Октября — проспект в Порхове.
 В Санкт-Петербурге:
 Проспект Двадцать Пятого Октября — проспект в Красном Селе.
 Проспект 25 Октября — советское (с ноября 1918 по 13 января 1944 г.) название Невского проспекта.

См. также 
 Проспект Октября
 Улица 25 Октября
 Площадь 25 Октября — площадь в посёлке Лальск Лузского района Кировской области

 A25